Martin Capuder (ur. 7 listopada 1997) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Uczestnik zimowej uniwersjady (2017). Medalista mistrzostw kraju w rywalizacji drużynowej.

W lipcu 2013 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 75. miejsce w Szczyrku. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w styczniu 2015, za zajęcie 17. i 30. lokaty w Zakopanem. 1 października 2016 zajął 9. lokatę w konkursie FIS Cupu w Râșnovie. W lutym 2017 wystartował na zimowej uniwersjadzie w Ałmaty, zajmując 37. miejsce indywidualnie.

W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni startował w styczniu 2018, zajmując 34. miejsce w konkursie FIS Cupu w Planicy.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – brązowy w marcu 2015 oraz październiku 2015.

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty M. Capudera na uniwersjadzie – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997